Дмитриевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Дмитриевская волость (Кокчетавский уезд) — в составе Акмолинской области, Кокчетавский уезд
 Дмитриевская волость (Петропавловский уезд) — в составе Акмолинской области, Петропавловский уезд
 Дмитриевская волость (Астраханский уезд) — в составе Астраханской губернии, Астраханский уезд
 Дмитриевская волость (Вельский уезд) — в составе Вологодской губернии, Вельский уезд
 Дмитриевская волость (Павлоградский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Павлоградский уезд
 Дмитриевская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии, Варнавинский уезд
 Дмитриевская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии, Нерехтский уезд
 Дмитриевская волость (Фатежский уезд) — в составе Курской губернии, Фатежский уезд
 Дмитриевская волость (Череповецкий уезд) — в составе Новгородской губернии, Череповецкий уезд
 Дмитриевская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Оренбургский уезд
 Дмитриевская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии, Соликамский уезд
 Дмитриевская волость (Касимовский уезд) — в составе Рязанской губернии, Касимовский уезд
 Дмитриевская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Дмитриевская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии, Николаевский уезд
 Дмитриевская волость - волость в Медвеженском уезде Ставропольского края
 Дмитриевская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии, Бердянский уезд
 Дмитриевская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии, Мариинский уезд
 Дмитриевская волость (Алексинский уезд) — в составе Тульской губернии, Алексинский уезд
 Дмитриевская волость (Ефремовский уезд) — в составе Тульской губернии, Ефремовский уезд
 Дмитриевская волость (Уфимский уезд) — в составе Уфимской губернии, Уфимский уезд
 Дмитриевская волость (Миусский округ) — в составе Миусского, затем Таганрогского округа Области Войска Донского.